Le KS Gwardia Wrocław est un club de volley-ball polonais fondé en 1948 et basé à Wrocław.

Historique

Palmarès 
Coupe de Pologne : 1981

Effectif actuel 
Entraîneur : Maciej Jarosz  ; entraîneur-adjoint : Szymon Fiedorow

Joueurs majeurs

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Gwardia Wrocław (volley-ball féminin)

Liens externes 
  Site officiel du club — en polonais

Wroclaw
Gwardia Wrocław